БТЭЦ — аббревиатура, может расшифровываться как:

 Байкальская ТЭЦ
 Балаковская ТЭЦ
 Балхашская ТЭЦ
 Безымянская ТЭЦ
 Белгородская ТЭЦ
 Бийская ТЭЦ
 Биробиджанская ТЭЦ
 Битольская ТЭЦ
 Бишкекская ТЭЦ
 Благовещенская ТЭЦ
 Богословская ТЭЦ
Барнаульская ТЭЦ